Открытый чемпионат Ченнаи 2012 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 2 по 8 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Янко Типсаревич (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Раонич выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Типсаревич выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 8й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Паес выигрывает свой первый в году и 48й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Типсаревич выигрывает свой первый в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Индия
Теннис
Январь 2012 года
2012